

Cinema 
 Il bambino d'oro (The Golden Child) – film del 1986 diretto da Michael Ritchie

Musica 
 The Golden Child – album della colonna sonora del film Il bambino d'oro 
 The Golden Child – album di YK Osiris del 2019